Polino ima više značenja:
 Polino (Areco)
 Polino (Verbano-Kuzio-Osola)